Söffing ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Söffing (1927–2008), deutscher Richter am Bundesfinanzhof
 Jan Söffing (* 1954), deutscher Politiker (FDP), MdL
 Otto Söffing (1875–1952), deutscher Zeitungsredakteur